Talzintán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Talzintán, Chignautla, ort, Puebla, 
 Talzintán, Hueyapan, ort, Puebla,